Tamaki bezeichnet verschiedene geografische Objekte:
 Tamaki (Mie) (玉城町) in der Präfektur Mie in Japan
 East Tamaki, eine Vorstadt der ehemaligen Stadt Manukau City in Neuseeland, heute dem Auckland Council zugehörig
 Tamaki (Neuseeland), eine Vorstadt von Auckland, Neuseeland 
 Tamaki River (Motukorea Channel), ein Fluss und Meeresarm in Auckland, Neuseeland
 Tamaki River (Manawatu River), ein Fluss in der Region Manawatu-Wanganui auf der Nordinsel von Neuseeland
 Tamaki Strait, eine Meerenge vor Auckland, Neuseeland 

Tamaki ist ein japanischer  und Māori-Vorname sowie ein japanischer Familienname:
 Brian Tamaki, religiöser Führer der Destiny Church, Neuseeland
 Denny Tamaki (* 1959), japanischer Politiker
 Eriko Tamaki (* 1990), japanische Badmintonspielerin
 Fumiya Tamaki (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Jillian Tamaki (* 1980), kanadische Comiczeichnerin und Illustratorin
 Kazuo Tamaki (玉置), japanischer Politiker
 Mariko Tamaki (* 1975), kanadische Autorin und  Performance-Künstlerin
 Nami Tamaki (* 1988), japanischer Popsänger
 Nozomu Tamaki (* 1966), japanischer Mangaka
 Yūichirō Tamaki (* 1969), japanischer Politiker 
 Yukiko Tamaki (玉木有紀子) (* 1980), japanische Synchronsprecherin
 Tamaki Gomioka, japanische Sängerin
 Tamaki Ogawa, japanische Schauspielerin
 Tamaki Kenmotsu, japanische Schauspielerin
 Tamaki Sawa, japanische Schauspielerin, Sängerin und Politikerin
 Tamaki Suekazu (1897–1943), japanischer Maler